28. breddegrad kan henvise til:

 28. nordlige breddekreds
 28. sydlige breddekreds